Лос Чавез има више значења:

 Лос Чавез (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чавез (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чавез (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Чавез (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чавез (Азизинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику